Tatarbunary (en ucraniano: Татарбуна́ри) es una localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en la óblast de Odesa, al sur de Ucrania. Su población es de 11 032 habitantes.

Historia 
El nombre «Tatar-Bunar» significa literalmente «pozo tártaro», sobre el cual Dimitri Kantemir escribió en 1712-1716. El manantial fluía de debajo de la colina sobre la que yacían las ruinas de una antigua fortaleza. No hubo consenso sobre el origen de estas mismas ruinas. El geógrafo alemán Johann Thunmann creía que Tatar-Bunar era la antigua capital de los "príncipes de Comanian" (es decir, Polovtsy) y se llamaba Karabun, Paul Svinin afirma que Tatar-Bunar es un remanente de pequeños castillos de piedra construidos por Génova durante la posesión del Mar Negro [ 4], algunos consideran a los fundadores de la ciudad de Budzhak Tatars y Otomanos. El nombre actual Tatarbunary se le dio en el siglo XVI, cuando los tártaros de Crimea capturaron la aldea, convirtiéndola en un lugar de almacenamiento de las ganancias adquiridas durante las redadas. Los tártaros fueron arruinados repetidamente. Cerca de la ciudad termina el eje inferior de Trayan y los restos de una pequeña fortificación de tierra antigua.

En 1648, Guillaume Levasser de Beauplan, ingeniero y cartógrafo militar de ascendencia francesa, después de una larga estancia en Ucrania, emitió un Mapa general de Ucrania en el que entre Ackermann y Kiliya se encuentra la ciudad de Tatarebarlat.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi